Річка:
 Дідівка — річка в Малинському районі Житомирської області, ліва притока Різні
Села:
 Дідівка — Рівненська область, Вараський район
 Дідівка — Харківська область, Вовчанський район